Bässgrundet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Bässgrundet, Nagu, Egentliga Finland, 
 Bässgrundet, Salo, Egentliga Finland,

Se även
Bässgrunden
Boss grunden

Robotskapade Finlandförgreningar